Rodrigo Salinas Muñoz (25. veljače 1989.), čileanski rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Čileanski rukometaši